A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 7,5 km-es sprint versenyszámát február 9-én rendezték. A verseny helyi idő szerint 18:30-kor, magyar idő szerint 15:30-kor kezdődött. Az aranyérmet a szlovák Anastasiya Kuzmina nyerte. A Magyarországot képviselő Szőcs Emőke a 70. helyen végzett.

A verseny során harminc másodpercenként indították a sportolókat, a versenyzők 7,5 kilométert síeltek. A táv alatt két alkalommal érintették a lövőállásokat, ahol öt-öt célpontot kellett eltalálniuk, az első ötöt fekvő, a második ötöt pedig álló helyzetből. Minden egyes rontott lövés után egy 150 méteres büntetőkört kellett tenniük.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

2017. november 27-én jelentették be, hogy doppingvád miatt megfosztják a női sprint biatlon versenyszámban ezüstérmet szerzett Olga Viluhinát érmétől, valamint törlik a másik két orosz sportolónő eredményét is.

Jegyzetek

Források 

N075